

Семенова Гора — присілок, Валдайський район, Новгородська область
 Семенова Гора — присілок, Нюксенський район, Вологодська область